Бескро́вное уби́йство:

 «Бескровное убийство» — роман Александра Соколова.
 «Бескровное убийство» — литературно-художественная группа русских футуристов.
 «Бескровное убийство» — рукописный гектографированный журнал, выпускавшийся литературно-художественной группой «Бескровное убийство» в 1915—1916 годах.